Scheffauer  steht für: 
 Scheffauer, ein 2.111 m hoher Berg im Kaisergebirge in den nördlichen Kalkalpen.

Scheffauer  ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Scheffauer (* 1991), österreichische Leichtathletin
 Hermann Georg Scheffauer (1878–1927), ein deutsch-amerikanischer Schriftsteller und Übersetzer
 Philipp Jakob Scheffauer (1756–1808), ein deutscher Bildhauer
 Theodor Scheffauer (1878–1923), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat